Дебар:

 Дебар — город в западной части Македонии.
 Дебар — община в Республике Македония.